Чекулаев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Чекулаев, Гордей Трофимович (1912—1991) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Чекулино